Лава́ль ():

Топоніми

Лаваль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, адміністративний центр департаменту Маєнн.
 Лаваль (Ізер) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Лаваль-ан-Ланнуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена
 Лаваль-д'Орель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Лаваль-Морансі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни.
 Лаваль-д'Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.
 Лаваль-Роксезьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.
 Лаваль-Прадель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Гар.  
 Лаваль-Атже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Лозер.
 Лаваль-Сен-Роман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Гар.
 Боншам-ле-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн.
 Ле-Пое-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.
 Маньяк-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Верхня В'єнна.
 Сен-Жермен-Лаваль (Сена і Марна) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Сен-Жермен-Лаваль (Луара) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Сен-П'єрр-Лаваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.

Лаваль (Квебек) () — місто у провінції Квебек (Канада), і, водночас, окремий адміністративний регіон з умовним номером 13.

Персоналії 

 Франсуа де Монморансі-Лаваль () чи Монсеньор де Лаваль (), (1623—1708) — перший єпископ Квебеку (і Канади).
 Густаф де Лаваль (; 1845—1913) — шведський інженер та винахідник.
 Шарль Лаваль (; 1862—1894) — французький живописець, пов'язаний з рухом синтетизму (постімпресіонізм) і «Школою Понт-Авена».
 П'єр Лаваль (; 1883—1945) — французький політик, діяч колаборційного «уряду Віші», його прем'єр-міністр (1942—1944).
 Гарба Лаваль (,  1974) — нігерійський футболіст, півзахисник.
 Мухаммед Лаваль (;  1981) — американський спортсмен, професійний борець, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.

Інше 
 Університет Лаваль ( — Універсіте́ Лава́ль) — вищий навчальний заклад, розташований у місті Квебек у провінції Квебек в Канаді.
 14424 Лаваль (14424 Laval) — астероїд головного поясу, відкритий 30 вересня 1991 року.